Деревенская девушка (фильм, 1919) — фильм Хосе Непомусено
 Деревенская девушка (фильм, 1954) — фильм Джордж Ситон